Василий Фомич Тарасе́нко (4 декабря 1920 года — 15 июля 1995 года) — командир батареи 282-го гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского полка (3-я отдельная истребительная противотанковая артиллерийская бригада, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии капитан, Герой Советского Союза.

Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

Биография 
Василий Фомич Тарасенко родился 4 декабря 1920 года в деревне Шаровка ныне Белебеевского района Башкирии. Украинец.

Окончил 8 классов Усень-Ивановской средней школы и педагогические курсы в 1938 в году в городе Белебей.

До призыва в армию работал учителем в деревне Анненково Белебеевского района Башкирской АССР.

Призван в Красную Армию в 1940 году. В. Ф. Тарасенко начал службу в Красной Армии в городе Николаевске, продолжил в Комсомольске-на-Амуре.

Окончил Владивостокское истребительное противотанковое артиллерийское училище в 1943 году.

Воевал в составе 282-го гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского полка 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта командиром взвода, командиром батареи на Курской дуге, в бою за белорусскую деревушку Свислочь, брал немецкие города Штраусберг, Берлин. Был ранен в руку. Лечился в госпитале больше года.

Гвардии капитан Тарасенко отличился в боях 16—25 апреля 1945 года при прорыве вражеской обороны в районе населённого пункта Лечин (15 км юго-восточнее города Врицен, Германия), на подступах к Берлину и в самом городе.

В июне 1946 года он демобилизовался в звании майора. Жил в Рязани. Работал В. Ф. Тарасенко в областном исполкоме, некоторое время во внутренних войсках в ряде городов страны.

В 1956 году Тарасенко вернулся в Рязань. Работал в Рязани директором хлебозавода, начальником цеха на радиозаводе.

Умер Василий Фомич 15 августа 1995 года. Похоронен на Скорбященком кладбище Рязани.

Семья 
Сын Александр — офицер, окончил военное училище.

Подвиг 
«Командир батареи 282-го гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского полка (3-я отдельная истребительная противотанковая артиллерийская бригада, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии капитан В. Ф. Тарасенко особо отличился 15 апреля 1945 г. при прорыве немецкой обороны. В районе населённого пункта Лечин (Германия) его батарея уничтожила 2 орудия, 4 миномёта, 6 пулемётов и до 30 солдат и офицеров противника.

В предместье г. Штраусберг батарея, находясь в боевых порядках пехоты, отразила 5 контратак и уничтожила 2 танка, 3 орудия, 6 пулемётов и до 30 солдат; рассеяла до роты пехоты врага.

В боях на улицах Браунер-Штрассе и Варшаузе-Штрассе г. Берлина батарея В. Ф. Тарасенко умело сопровождала пехоту и организовала эффективную огневую поддержку наступающим войскам. В. Ф. Тарасенко со своим ординарцем под шквальным огнём, рискуя жизнью, подполз к ДОТу и, выстрелив лично 12 фауст-патронов, уничтожил гарнизон противника в количестве 35 человек. Всего в боях за г. Берлин батарея В. Ф. Тарасенко уничтожила более 130 солдат и офицеров, до 40 фаустников, 15 пулемётов, 7 орудий и 4 танка врага». Капитан В. Ф. Тарасенко был дважды ранен, но не покинул поле боя.

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (31.05.1945);
 орден Ленина (31.05.1945);
 орден Красного Знамени (03.05.1945);
 орден Александра Невского (1945);
 орден Отечественной войны I степени (20.07.1944);
 медали.

Память 
На здании Белебеевского педагогического колледжа (г.Белебей, ул. Пролетарская, 41) установлена мемориальная доска выпускникам-Героям: Андрееву К. Д., Васильеву П. Е., Тарасенко В. Ф.,Кузнецову А. П.

с надписью:

«Здесь учились Герои Советского Союза Андреев К. Д., Васильев П. Е., Тарасенко В. Ф. и полный кавалер орденов Славы Кузнецов А. П.»

Примечания

Литература 
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1968, кн. 3. / стр. 244—249.
 Солдаты славы не искали. — М., 1970. / стр. 182—188.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 6. Советы нар. хозяйства. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2010. — 544 с. — ISBN 978-5-88185-071-5.

Ссылки 
 Республиканский музей Боевой Славы: Тарасенко Василий Фомич
 Николай Ермоленко. [bashinform.ru/news/130228-segodnya-yubiley-nashego-zemlyaka-vasiliya-fomicha-tarasenko Сегодня юбилей нашего земляка Василия Фомича Тарасенко]//Башинформ, 4 декабря 2005

Педагоги Башкортостана
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Похороненные на Скорбященском кладбище